San Lucas (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement El Paraíso
San Lucas (Verenigde Staten), een plaats in de staat Californië in de Verenigde Staten
San Lucas (gemeente), een gemeente in de Boliviaanse provincie Nor Cinti
San Lucas (Nicaragua), een gemeente in het Nicaraguaanse departement Madriz
Cabo San Lucas, een plaats in Mexico